Rhein Fire ist der Name zweier American-Football-Mannschaften

 Rhein Fire (NFL Europe), in der World League of American Football, NFL Europe bzw. NFL Europa, 1995 bis 2007
 Rhein Fire (ELF), in der European League of Football, seit 2022